Haydar ist ein türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft ( / Haidar) mit der Bedeutung „Löwe“, der auch als Familienname vorkommt. Haydar ist die türkische Schreibweise des Laqab oder des Ism von Ali. Aus diesem Grunde ist Haydar bei Aleviten überproportional vertreten und wird oft mit dem Vornamen Ali zu Ali Haydar kombiniert.

Namensträger

Vorname 

 Götz Haydar Aly (* 1947), deutscher  Historiker, Journalist und Buchautor
 Haydar Erdoğan (* 1959), türkischer Fußballspieler
 Haydar Işık (1937–2021), kurdisch-deutscher Schriftsteller, Sachbuchautor und Kolumnist
 Haydar Karataş (* 1973), türkischer Schriftsteller
 Ali Haydar Kaytan (* 19**), türkisches PKK-Mitglied
 Ali Haydar Şen (Şener Şen; * 1941), türkischer Schauspieler
 Haydar Sükan (1911–1995), türkischer General
 Haydar Zafer (1927–1994), türkischer Ringer
 Mohammed Haydar Zammar (* 1961), syrisch-deutscher CIA-Gefangener
 Haydar Zorlu (* 1967), deutscher Schauspieler türkischer Herkunft

 Heydər Əliyev (1923–2003), aserbaidschanischer Politiker und von 1993 bis 2003 Präsident des Landes

Familienname 
 Darren Haydar (* 1979), kanadischer Eishockeystürmer
 Mona Haydar (* 1988), US-amerikanische Rapperin, Poetin, Aktivistin und Geistliche
 Sultan Haydar (* 1985), türkische Mittel- und Langstreckenläuferin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname